Честерфилд () — архипелаг на юге Тихого океана, расположенный в Коралловом море между Австралией и Новой Каледонией, к которой он политически относится. Административно входит в состав Северной провинции французской заморской территории Новая Каледония. С 1878 года архипелаг находится во владении Франции.

География 

Архипелаг имеет длину 120 км, ширину 70 км и простирается на 2300 км² территории. Острова Честерфилд состоят, в основном, из небольших, едва возвышающихся над уровнем моря 11 островов и множества рифов. На них встречается большое количество гуано. Площадь островов примерно 10 км².

Рифы Беллона находятся в 60 км юго-восточнее Честерфилда.

Архипелаг необитаем.

Рифы Беллона 
 Вест-Пойнт (West Point) ;
 Риф Олри (Olry Reef) ;
 Рифы Миддл-Беллона (Middle Bellona Reefs) ;
 Обсерватори-Ки (Observatory Cay) ;
 Риф Буби (Booby Reef) ;
 Риф Нортуэст-Беллона (Northwest Bellona Reef) ;
 Ноэл-Банк (Noel Bank) .

Мель Минерва 
 Мель Минерва .

Рифы Честерфилд 
 Луп (South Elbow or Loop Islet) ;
 Острова Анкоридж (Anchorage Islets) ;
 Остров Пассэдж (Passage Islet) (Bennett Islet);
 Остров Лонг (Long Island) .

Острова Эйвон 
 Острова Эйвон (Северо-Западный) (Avon Isles (Northwest Point)) ;
 Острова Эйвон (Южный) (Avon Isles (south)).

Рифы Бамптон 
 Рифы Бамптон (Bampton Reefs);
 Остров Бамптон (Bampton Island) ;
 Риф Норт-Бамптон (North Bampton Reef) ;
 Риф Нортист-Бамптон (Northeast Bampton Reef) ;
 Остров Ренар (Renard Island) ;
 Скелетон-Ки (Skeleton Cay) .

Честерфилда
Островные группы Австралии и Океании
Островные группы Новой Каледонии